Thick as Thieves bezeichnet unter anderem:

 Thick as Thieves (1974), britische Fernsehserie aus dem Jahr 1974 mit Bob Hoskins
 Thick as Thieves (1991), kanadischer Film von Steve DiMarco aus dem Jahr 1991
 Thick as Thieves, deutscher Titel Zwei Gangster heizen ein, US-amerikanischer Film von Scott Sanders aus dem Jahr 1998
 Thick as Thieves, deutscher Titel The Code – Vertraue keinem Dieb, US-amerikanischer Film von Mimi Leder aus dem Jahr 2009
 Thick as Thieves (Band), US-amerikanische Band
 Thick as Thieves (Trooper-Album), Musikalbum der kanadischen Rockband Trooper aus dem Jahr 1978